Gijs van Aardenne, politicus
 Tanja van Aardenne-Ehrenfest, wiskundige
 Vastert van Aardenne, acteur en zoon van Gijs

 Agnes van Ardenne, politica
 Juliette van Ardenne, actrice